Ghirolt ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ghirolt (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Ghirolt (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare